Кудзула Кадфіз (бактр. Κοζουλο Καδφισο, кхар. Kujula Kasasa) — другий наразі відомий представник династії Кушан, фундатор і перший «великий цар, цар царів".
 Віма Кадфіз — третій правитель Кушанської імперії, перший великий кушанський цар.